Чант — фамилия:

 Чант, Кларенс Огастес (1865—1956) — канадский учёный.
 Чант, Элизабет (1865—1947) — американская художница.

См. также 
 Чанта
 Чантурия